La liste des Pokémon de Pokémon Ranger : Sillages de lumière recense les Pokémon présents dans le jeu vidéo Pokémon Ranger : Sillages de lumière. Ils constituent le Pokédex régional d'Oblivia, dont il existe deux versions différentes, l'une dans le passé, l'autre dans le présent.

Ranger : Sillages de lumière